Оборона Киева:
 Оборона Киева (1240) — одно из центральных событий западного похода монголов 1236—1242 годов и монгольского нашествия на Русь 1237—1240 годов.
 Оборона Киева (1941) (Киевская стратегическая оборонительная операция) — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле-сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны.
 Оборона Киева (2022) — сражения в ходе вторжения России на Украину в рамках российско-украинской войны.

См. также 
 Киевская операция
 Осада Киева